

Geografia 
 Antartide
 Point Smellie – promontorio nelle isole Shetland meridionali

Persone 
 Gavin Smellie – velocista canadese
 William Smellie – ginecologo scozzese
 William Smellie –  enciclopedista e naturalista scozzese, primo editore dell'Enciclopedia Britannica